Corpus Christi College (Cambridge)
 Corpus Christi College (Oxford)